Guajiro  pode designar:
O  povo indígena Wayuu ou o  indivíduo pertencente a esse povo.
O idioma do povo wayuu  
O gentílico aplicado aos habitantes do departamento colombiano de La Guajira e, em geral, aos oriundos da península de la Guajira, incluída a sua parte venezolana.
Um campesino, em Cuba e outros lugares das Antilhas  e do Caribe.

Ver tambémGuajira'''